Mittenwalde - település Németország Dahme-Spreewald körzetében
Mittenwalde - település Németország Uckermark körzetében